Kràsnaia Poliana (en rus: Красная Поляна) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 828 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea